48-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 25 грудня 1980 року до 21 січня 1981 року у Вільнюсі. Звання чемпіона присвоєно обом переможцям.

Турнірна таблиця

Посилання 
 48th USSR Championship, Vilnius 1980/1

Чемпіонати СРСР із шахів
1980 у шахах
Грудень 1980
Січень 1981
1981 у шахах